Кубок Сан-Марино з футболу 2006 — 46-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сан-Марино. Титул вдесяте здобув Лібертас.

Календар

Груповий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група С 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|13 червня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|14 червня 2006

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|19 червня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|14 червня 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сан-Марино на rsssf 

2006
Сан-Марино